

Astronomia
27879 Shibata, asteroide della fascia principale

Geografia
Shibata, città giapponese della prefettura di Niigata
Shibata, cittadina giapponese della prefettura di Miyagi

Elettronica
Taglio Shibata, forma di punte per pick-up destinati alla lettura di dischi quadrifonici

Persone 
Ai Shibata, nuotatrice giapponese
Daisuke Shibata, assiriologo giapponese
Naoto Shibata, musicista giapponese

Storia
Clan Shibata, clan giapponese del Periodo Heian della provincia di Echigo